Racket - attività criminale
Racket - linguaggio di programmazione
Racket - miniserie televisiva del 1997